Das Internat steht für:
 Das Internat, deutscher Roman von Hugo Dittberner (1974)
 Das Internat – Schule wie vor 50 Jahren, Schweizer Reality-TV-Serie (2005)
 Das Internat Schloss Salem, deutsche Dokumentationsreihe über die Schule Schloss Salem (2005)
 Dek Hor – Das Internat, thailändischer Spielfilm (2007)
 Das Internat – Emma bloggt, deutsche Doku-Soap (2010)
 Das Internat: Zum Schweigen verurteilt, südkoreanischer Spielfilm (2015)
 Das Internat (Webserie), deutsche Webserie (2020)
 Las Cumbres: Das Internat, spanische Fernsehserie (2021)

Siehe auch:
 Internat, eine Herberge